K, onzena lletra de l'alfabet català 
 Κ, desena lletra de l'alfabet grec
 К, lletra de l'alfabet ciríl·lic
 k, símbol d'una constant física
 K, símbol de la lisina
 K, en la baralla francesa designa el rei
 K, símbol del kelvin (unitat de temperatura)
 K, designació del color negre en el model de color CMYK
 K, símbol de l'element químic potassi
 k, constant d'equilibri d'una reacció química
 k, símbol del prefix kilo-.
 vitamina K.